Németh Balázs (1931–2018) ausztriai magyar református lelkész, teológus
Németh Balázs (1978) a TV2, majd az M1 riportere és műsorvezetője
Németh Balázs (1988) motorversenyző